Okręg dyneburski  (łot. Daugavpils rajons) – okręg w południowej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Jēkabpils, krasławskim, Preiļi oraz z Litwą i Białorusią.

Narodowości
 16 877 - Łotysze (39,46%)
 16 252 - Rosjanie (38,00%)
 5 068 - Polacy (11,84%)
 2 848 - Białorusini (6,65%)

Dyneburg